Ounasjoki – rzeka w Finlandii, dopływ Kemijoki
 Ounasjärvi – jezioro w Finlandii